Felicia – nome proprio di persona italiano femminile
Felicia – personaggio del videogioco Darkstalkers
Felicia – genere di piante della famiglia delle Asteraceae
Felicia – cortometraggio del 1965
294 Felicia – asteroide della fascia principale
Škoda Felicia – modello di automobile prodotto dalla Škoda Auto
Uragano Felicia – ciclone tropicale che ha colpito le Hawaii nel 2009
Felicia – frazione del comune di Chersano (Croazia)

Pagine correlate
Felice
Felicio